Леиф Нильсен:
 Нильсен, Леиф (род. 1942) — датский футболист, вратарь.
 Нильсен, Леиф (род. 1943) — датский футболист, нападающий.
 Нильсен, Леиф (род. 1966) — датский футболист, полузащитник.
 Нильсен, Леиф (род. 1970) — датский футболист, нападающий.